Вест  — напрям рози вітрів, захід.

Особи 
 Вест (прізвище)

Вест — місто, штат Міссісіпі
 Вест — місто, штат Техас
 Вест Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсільванія

Інше 
 2022 Вест — астероїд